Switch může být:

 Síťový přepínač (switch) – aktivní prvek v počítačové síti
 Příkaz switch – řídicí struktura v programovacím jazyce
 Switch – americký hudebník, bývalý člen skupiny Major Lazer
 Nintendo Switch – herní konzole
 
 Switch (album INXS) – album skupiny INXS z roku 2005